Фарадей может означать:

 Майкл Фарадей (1791—1867) — английский физик и химик.
 Фарадей — единица измерения количества электричества.
 Фарадей — крупный ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны.
 Дэниел Фарадей — персонаж американского телесериала «Остаться в живых».
 «Фарадей» — судно-кабелеукладчик компании Siemens Brothers.